Арженсола (, , ) — испанский топоним и фамилия.

 Арженсола — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

 Арженсола, Бартоломео Леонардо де (1562—1631) — испанский писатель и поэт, историк, младший брат Луперсио Леонардо.
 Арженсола, Луперсио Леонардо де (1559—1613) — исп. писатель и поэт, историк, государственный деятель, ст. брат Бартоломео Леонардо.